Первенство Казахстана по футболу 2004 года — 10-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 26 клубов, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).

Команды, занявшие первые места в своих конференциях, оспаривали в финальном матче право сыграть в переходном матче за место в Суперлиге. «Жамбыл» (Тараз) отказался от участия в финальном матче.

Итоговые таблицы

Конференция «Юго-запад»

Лучшие бомбардиры

Конференция «Северо-восток»

Лучшие бомбардиры

Финальный матч

Переходный матч

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2004 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу